Ракан может означать:

 Ракан (мыс) — северная оконечность полуострова Катар.
 Де Бюэй де Ракан, Онора (1589—1670) — французский поэт.